Radoujny peut faire référence à :
 Radoujny, ville du district autonome des Khantys-Mansis, en Russie
 Radoujny, ville de l'oblast de Vladimir, en Russie

Homonymie de toponyme